Palizada puede referirse a:

Municipio de Palizada, municipio del estado mexicano de Campeche, México
Palizada, sinónimo de empalizada
Palizada, localidad del estado mexicano de Campeche, México
Aeródromo de Palizada, aeródromo del estado mexicano de Campeche, México
La Palizada, peña criolla peruana
La palizada, vals peruano.